Dongxiang bezeichnet
den Autonomen Kreis der Dongxiang (东乡族自治县 bzw. 东乡族县) in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Autonomer Kreis der Dongxiang
den Kreis Dongxiang (东乡县) der bezirksfreien Stadt Fuzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Dongxiang (Fuzhou)
die Gemeinde Dongxiang (东庠乡) des Kreises Pingtan in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Dongxiang (Pingtan)

eine nationale Minderheit in China, siehe Dongxiang
Dongxiang (Sprache), deren mongolische Sprache